Лоренцо Гарбьери (; 1580, Болонья — 5 апреля 1654, Болонья) — итальянский художник эпохи раннего барокко, болонской школы живописи.

Жизнь и творчество 
Лоренцо Гарбьери родился в Болонье в 1580 году. Принадлежал к кругу учеников Лудовико Карраччи и получил прозвище «любимца Карраччи». Находился также под творческим влиянием Караваджо и Леонелло Спада. Отвергнув предложение стать придворным художником в Мантуе, он вернулся в Болонью. 

Художник работал преимущественно в Болонье, Милане и Мантуе. Писал полотна и фрески религиозного, мифологического и аллегорического содержания. Одна из его картин находится в музее Динана. Его сын и ученик, Карло Гарбьери, был художником исторического жанра.

Избранные работы 
 Оплакивание Христа (Compianto sul Cristo morto), 1600-02, фрески, Болонья, церковь Сан-Коломбано
 Снятие с креста, 1600-05, холст, масло, 224x183 (300x240) cm, Милан, церковь Сан-Антонио-Абате
 Раскаяние Св. Карло Борромео в процессии во время чумы (San Carlo Borromeo penitente in processione durante la peste), 1611-12, масло, холст, Болонья, базилика Сан-Паоло-Маджиоре
 Цирцея, масло, холст, 66x52 см — Болонья, Пинакотека Национале
 Мученичество Св. Фелиции (Martirio di Santa Felicita) и Наказание сыновей св. Фелиции (La Strage dei Figli di Santa Felicita), 1613-26, масло, холст, Мантуя, церковь Сан-Маурицио
 Падение Симона-волхва (Caduta di Simon mago), Неаполь, Национальный музей
 Несение тела св. Стефана (Trasporto del corpo di s. Stefano), Генуя, галерея Дураццо Паллавичини

Литература 
 The Grove Dictionary of Art, MacMillan Publishers (2000)
 Rudolf Wittkower, Arte y Arquitectura en Italia: 1600—1750 Ediciones Cátedra, Madrid (2007) ISBN 978-84-376-2409-9, páginas 63 y 519.
 Farquhar, Maria (1855). Ralph Nicholson Wornum. ed. Biographical catalogue of the principal Italian painters. Woodfall & Kinder, Angel Court, Skinner Street, London; digitalizado por Googlebooks a partir de la copia de la Universidad de Oxford el 27 de junio de 2006. pp. página 69.

Галерея 

Художники Италии XVII века
Итальянские художники барокко
Художники Болонской школы